Катарина Ланкастерска или Катарина од Ланкастера (Замак Хертфорд, 31. март 1373 – Ваљадолид, 2. јун 1418) била је кастиљска краљица и супруга кастиљског краља Хенрика III.

Биографија 
Катарина Ланкастерска била је кћерка Џона од Гента, војводе Ланкастера (трећи преживјели син Едварда III Плантагенета и његове супруге Филипе од Еноа) и његове друге супруге, Констанце од Кастиље (кћерка кастиљског краља Педра и Марије). Џон од Гента и Констанца су, поред Катарине, имали и сина Џона (1374—1375) који је умро у раном дјетињству. Катарина Ланкастерска је описана као жена плавих очију и кестењасте боје косе. Њена мајка, Констанца од Кастиље, била је најстарија кћерка Педра I од Кастиље, који није имао сина да га наслиједи, те након његове смрти она постаје кастиљска инфанта која је полагала право на пријестоље. Након смрти њене мајке, Катарина наслијеђује права на пријестоље. Године 1388. Катарина се удаје за Хенрика III, тада деветогодишњег дјечака, који након погибје свог оца долази на пријестоље 1390. године са једанаест, а власт преузима 1393. са четрнаест година. Имали су троје дјеце: Марија Кастиљска (1401—1458), Катарина Кастиљска (1403/1406-1439) и Џон II, краљ Кастиље. Тим браком она постаје краљица Кастиље и Леона, али никад и монарх тих краљевина јер су се она и њена мајка морале одрећи свих права на круну у склопу брачног уговора. Хенрик III умире 1406. године и по његовој опоруци, његов брат Фердинанд I и Катарина постали су регенти новом и малољетном краљу Џону II. Катарина се није слагала са Фердинандом, те одлучују да подјеле управу над земљом, чиме Катарина добија сјеверни дио. Након Фердинандове смрти 1416. године, Катарина постаје једини регент Кастиље. Она такође побољшава везе са Енглеском, која је вођена од стране њеног полубрата Хенрика IV, који је владао од 1399. године, тиме побољшавши трговину између Кастиље и Енглеске. Такође успијева да поправи везе са Португалом. Смрт Фердинанда I проузроковала је такође и смањење Катаринине моћи, јер његови непријатељи више нису имали разлога да је подржавају. Катарина убрзо добија на тежини и постаје изразито гојазна, те се суочава са гихтом и другим здравственим проблемима. Умире 2. јуна 1418. године од можданог удара, вјероватно изазваним својом гојазношћу те бива сахрањена поред свог мужа. По њој је добила име њена праунука Катарина Арагонска.

Породично стабло

Извори

Литература 
 -{Anthony Goodman: "Katherine of Lancaster" in Oxford Dictionary of National Biography. Vol. 30 (2004). стр. 890–891.}-
 
 -{The Breakdown of 'Convivencia': The Iberian Peninsula 1350–1506}-
 -{Lopes, Fernão. The English in Portugal, 1367-1287 pp. 227-237}-
 

Рођени 1373.
Умрли 1417.
Династија Ланкастер
Династија Ланкастер